Det här är en lista över de längsta väg- och järnvägstunnlarna i Norge. Eftersom Norge är bergigt finns det gott om tunnlar i Norge.

Vägtunnlar
I januari 2007 fanns det 952 vägtunnlar med en sammanlagd längd på 865 km i Norge . 68 vägtunnlar är över 3 000 meter långa och 26 går under vatten.

I en rapport från Vegdirektoratet 2003 framkom det att det fanns 758 tunnlar på Europa- och riksvägarna och 154 på fylkesvägarna. Av dessa låg 193 tunnlar i Hordaland och 140 i Sogn og Fjordane. Genomsnittslängden var 945 meter. Av tunnlarna på Europa- och riksvägarna hade 81% ljus och 23% ventilationsanläggning .

Vägtunnlar i Norge på över 3000 meter

Järnvägstunnlar
Det finns 704 järnvägstunnlar i Norge, 688 av dessa är på banor med reguljär trafik.

De 50 längsta järnvägstunnlarna

Nedlagda tunnlar
Tunnlar där spåret tagits bort, en del har gjorts om till vägtunnlar.

Tunnelbanetunnlar

Se även
Veitunneler i Norge på norska Wikipedia.
Jernbanetunneler i Norge på norska Wikipedia.

Källor

The World’s longest tunnel page: Tunnels in Norway 
Järnvägsstatistik Jernbaneverket